Asnois kan syfta på:

 Asnois, Nièvre, fransk kommun i departementet Nièvre
 Asnois, Vienne, fransk kommun i departementet Vienne